Оле́г Миха́йлович Соколо́в:
 Соколов, Олег Михайлович (1927—1993) — советский и российский лингвист, профессор Томского университета.
 Соколов, Олег Михайлович (1936—2010) — российский химик, ректор Архангельского государственного технического университета.
 Соколов, Олег Михайлович (1937—2016) — советский и российский дипломат.